Diese Liste bietet eine Übersicht über die Teilnehmer der European Football League im American Football. Insgesamt nahmen bisher 99 Vereine aus 19 Ländern an der Austragung des Wettbewerbs teil.

Anzahl der Siege 
 14 deutsche
 7 österreichische
 4 italienische
 3 britische
 2 niederländische
 2 finnische
 1 Schweizer

Mannschaftenliste 

Anmerkungen:

Legende
Die Wertigkeit der Platzierung ist in der Legende von oben nach unten angegeben.

Liste der erfolgreichsten Mannschaften 

!
European-Football-League-Teilnehmer